Ла-Бастід () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Ла-Бастід () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар